Толстянка скальная (лат. Crassula rupestris) — вид суккулентных растений из рода Толстянка, семейства Толстянковые. Родной ареал: Капская провинция и Квазулу-Натал (ЮАР). Этот суккулентный полукустарник, произрастает в основном в субтропических биомах.

Описание 
Это многолетнее растение, очень разветвленное и способное вырастать до 45 сантиметров в высоту. Растение часто путают с Crassula perforata, но его легко идентифицировать в момент цветения по прицветникам, отходящим от узла первого бокового разветвления соцветий, а также по лепесткам длиной не менее 3 миллиметров.

Листья сочные, овальной формы, но заостренные на концах, голые, серовато-зеленого цвета и обычно с красной каймой. Они расположены противоположными парами и имеют размеры примерно 3-15 мм в длину и 2-13 мм в ширину. Если растение подвергается интенсивному солнечному свету, оно приобретает красноватый цвет.

В период с июня по октябрь растение образует тирсовые, трихотомические и округлые соцветия. Цветки соединены со стеблями пурпурными цветоносами длиной до 20 миллиметров, частично скрытыми верхними листьями и прицветниками длиной не менее 3 миллиметров. Они звездчатые, как и у других видов, принадлежащих к роду Толстянка, могут достигать 6 миллиметров в диаметре и обычно белого или розового цвета.

Таксономия 
, Suppl. Pl.: 189 (1782).

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

rupestris: латинский эпитет, означающий «скальная».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Purgosea rupestris (L.f.) G.Don (1834)

Подвиды 
Подтвержденные подвиды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Crassula rupestris subsp. rupestris
 Crassula rupestris subsp. commutata (Friedr.) Toelken
 Crassula rupestris subsp. marnieriana (Huber & Jacobsen) Toelken

См. также 
 Crassula perforata

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты